Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Milski (-1919) – polski dziennikarz
 Bernard Milski (1856-1926) – polski wydawca i drukarz, uczestnik i współorganizator ruchów patriotycznych
 Mariusz Milski (1946-1995) – polski poeta, mistyk
 Stanisław Milski (1897-1972) – polski aktor

Polskie nazwiska